Major League Soccer 2009 var den fjortonde säsongen av MLS. Columbus Crew vann Supporters' Shield medan Real Salt Lake  vann MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2009 i USA
2009 i Kanada
Fotbollssäsongen 2009
2009